Traffic – film Stevena Soderbergha
 Traffic – brytyjska grupa rockowa
 Traffic – album grupy Traffic
 Traffic – czasopismo naukowe

es:Tráfico
fr:Traffic
tr:Trafik (anlam ayrım)